Като́н — гілка давньоримського роду Порціїв, а також топонім.

Представники роду 
 Марк Порцій Катон Старший або Цензор (234, Тускулум — 149 до н. е., Рим) — римський письменник, основоположник римської літературної прози і державний діяч.
 Марк Порцій Катон Молодший або Утічний (95 — 46 до н. е., Утіка) — римський політичний діяч. Правнук К. Старшого.
 Гай Порцій Катон — народний трибун у 56 році до н. е.
 Публій Валерій Катон — римський поет-граматик.
 Луцій Порцій Катон — політичний та військовий діяч Римської республіки.
 Марк Порцій Катон (консул 118 року до н. е.)
 Марк Порцій Катон (консул 36 року)
 Марк Порцій Катон (легат)
 Марк Порцій Катон Ліцініан — визначний правник часів Римської республіки.
 Марк Порцій Катон Салоніан Молодший — політичний діяч Римської республіки.
 Порція Катона — політичний діяч Римської республіки.
 Порція Катона Салоніана — давньоримська матрона, дружина та мати римських консулів.
 Діонісій Катон — римський поет, імовірний автор «Дистихів Катона» (3-4 ст.).

Інші персоналії 

 Девід Катон (1956), американський політичний активіст та письменник
 Натан Катон (1984), англійський комедіант
 Регінальд Катон (1897–1971), британський видавець
 Річард Катон (1842–1926), англійський науковець
 Стів Катон, американський музикант
 Валері Катон (1952), британський дипломат
 Вільям Катон (1636–1665), англійський квакер та письменник
 Гертруда Катон-Томпсон (1888–1985) — англійський археолог.

Топоніми

Англія 
 Катон віт Літтлдейл (Caton with Littledale) — цивільни громада в Ланкаширі.

США 
 Катон (Нью-Йорк) — містечко в США
 Катон (Теннессі) — громада в США.

Казахстан 
 Катон — село у Мугалжарском районі Актюбинської області.
 Катон — село в Акжаикском районі Західно-Казахстанської області.
 Катон — село в Казталовском районі Західно-Казахстанської області.
 Катон — село в Амангельдинском районі Кустанайської області.